Финальный раунд XXXII чемпионата Европы по волейболу среди женских команд проходил с 18 августа по 4 сентября 2021 года в Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Во второй раз подряд европейское первенство проводилось в четырёх странах с участием 24 национальных сборных. Титул чемпионок Европы в третий раз в истории выиграла сборная Италии.

Квалификация

Финальный раунд

Арены 
Матчи финального раунда чемпионата Европы прошли в четырёх городах четырёх стран. «Штарк Арена» в Белграде, «Велодром» в Пловдиве, Дворец Крешимира Чосича в Задаре и БТАрена в Клуж-Напоке принимали матчи одной из групп предварительного этапа. Игры 1/8 и 1/4 финала состоялись в Сербии и Болгарии; полуфиналы, матч за 3-е место и финал — в Белграде.

Предварительный этап 
По результатам жеребьёвки, которая состоялась 20 мая 2021 года в Белграде, 24 команды распределены по 4 группам. На предварительном этапе команды сыграли в группах в один круг, по 4 команды из каждой группы вышли в плей-офф.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная 
Самым ценным игроком организаторы чемпионата признали диагональную сборной Италии Паолу Эгону. Символическая сборная турнира была определена голосованием болельщиков, в котором участвовали около 2 млн человек.

Призёры

Итоговое положение 

Сборные Италии и Турции классифицировались на чемпионат мира 2022 года. 8 сильнейших команд Евро-2021 отобрались в финальный турнир чемпионата Европы 2023 года.

См. также 
 Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2021

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2021
Август 2021 года
Сентябрь 2021 года
Чемпионаты Европы в Сербии
Международные спортивные соревнования в Хорватии
Международные спортивные соревнования в Болгарии
Международные спортивные соревнования в Румынии
Спорт в Болгарии в 2021 году
Международные спортивные соревнования в Белграде
Международные спортивные соревнования в Пловдиве